Dix-Mille est le nom que l'on a donné aux soldats grecs mercenaires embauchés par Cyrus le Jeune (424-401) pour renverser du trône son frère aîné, le souverain achéménide Artaxerxès II.

Dix mille peut aussi faire référence à :
 Dix-mille îles, un archipel de Floride
 Les Dix mille soleils, un film hongrois de Ferenc Kósa, sorti en 1967
 Dix mille lieues dans les airs, un roman d'aventures de l'écrivain allemand Otfrid von Hanstein de 1927
 Dix Mille Villages, une association à but non lucratif nord-américaine